Sprzęt AGD:
 tarka – przyrząd kuchenny
 tarka – przyrząd do prania

Astronomia:
 (1360) Tarka – planetoida z pasa głównego

Biologia:
 tarka (radula) – w malakologii, chitynowy fałd na dnie gardzieli mięczaków
 tarka (śliwa tarnina) – gatunek roślin z rodziny różowatych

Geografia:
 Tarka – rzeka w Republice Południowej Afryki
 Tarka – miejscowość w Nigrze
 Tarka – rejon administracyjny w Nigerii

Kultura:
 tarka – instrument muzyczny
 Tarka the Otter – powieść H. Williamsona
 Tarka – indyjski film w języku kannada, reż. Sunil Kumar Desai

Osoby o nazwisku Tarka:
 David Tarka – australijski piłkarz
 Krzysztof Tarka – polski historyk
 Mieczysław Tarka – polski piłkarz
 Wiesław Tarka – polski dyplomata

Zobacz też

Przypisy